Александр Александрович Васильев (р. 15.02.1934) — российский учёный, доктор технических наук, лауреат Государственной премии СССР. Конструктор военной техники.

Биография 
Окончил Московский авиационный институт (1957).

С 1957 г. работает в Радиотехническом институте имени академика А. Л. Минца (РТИ): младший научный сотрудник, с 1962 года — начальник лаборатории, с 1971 года — начальник отдела, в настоящее время — ведущий научный сотрудник.

В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1989 году присуждена ученая степень доктора технических наук. В 1999 году избран действительным членом Международной академии информатизации.

Главный конструктор РЛС «Даугава» (1972—1977), «Даугава-2» (1977—1979) и «Дарьял-У» (1979—1995).

Автор более 20 изобретений.

Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1974, в составе коллектива) — за цикл работ, связанных с каналами использования фазовой информации в радиолокационных станциях (РЛС «Днепр»). Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1971), медалями.

Заслуженный изобретатель РФ, почётный радист.

Источники 
 Отечественная рабиолокация. Биографическая энциклопедия. М., 2011.
 http://www.famhist.ru/famhist/sprn/00061d97.htm
 https://web.archive.org/web/20171009181057/http://rti-mints.ru/novosti/80-let-vasilev/
 фото https://web.archive.org/web/20180525192609/http://rti-mints.ru/intellektualniy-potencial/

Сотрудники РТИ имени А. Л. Минца